Il doppio  dell'Open Castilla y León 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Thiago Alves e Franco Ferreiro erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Johan Brunström e Frederik Nielsen hanno battuto in finale Nicolas Mahut e Lovro Zovko 6–2, 3–6, [10–6].

Teste di serie

  Jamie Delgado /  Jonathan Marray (primo turno)
  Johan Brunström /  Frederik Nielsen (campioni)

  Nicolas Mahut /  Lovro Zovko (finale)
  Adrián Menéndez Maceiras /  Andreas Siljeström (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Open Castilla y León 2011